Релеф може да се отнася за:

 релеф – изпъкнало изображение върху плоска основа
 релеф (геоморфология) – географски термин, с който се означава съвкупността от всички неравности (нагъвания) по земната кора
 релеф (скулптура) – вид скулптура, в която изображенията се създават с помощта на изпъкващи или вдлъбнати обеми на сравнително плосък фон